Galen Marek, también conocido como Starkiller, es un personaje del universo de Star Wars. Es el protagonista principal del videojuego de LucasArts: Star Wars: The Force Unleashed y Star Wars: The Force Unleashed II, siendo el aprendiz secreto de Darth Vader. También tiene una aparición como personaje invitado en el videojuego de lucha Soulcalibur IV, bajo el nombre de "The Apprentice".

Desde la compra de toda propiedad intelectual de Star Wars por parte de The Walt Disney Company, el cierre de LucasArts y que Electronic Arts sea el nuevo encargado de todo videojuego relacionado con el universo Star Wars se desconoce el paradero del estatus de Starkiller como canon oficial dentro del universo Star Wars, así como de toda historia en la saga Unleashed.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Star Wars
 Sitio oficial de LucasArts

Personajes de Star Wars
Jedi
Sith
Aviadores ficticios
Sicarios ficticios
Espadachines ficticios
Galen